Russak ist der Familienname folgender Personen:

 Marie Russak (1865–1945), US-amerikanische Sängerin, Architektin, Theosophin und Rosenkreuzerin
 Sergei Russak (* 1996), kasachischer Sprinter